De Hoof kan verwijzen naar:

 De Hoef (Someren), buurtschap in de gemeente Someren in de Nederlandse provincie Noord-Brabant
 Kasteel van Teuven, met onder andere als bijnaam 'De Hoof'